Влади́мир Майо́ров:
 Майоров, Владимир Александрович (род. 1986) — российский лыжник, шестикратный чемпион Сурдлимпийских игр.
 Майоров, Владимир Дмитриевич (род. 1947) — российский поэт, писатель, бард, член Союза писателей России.
 Майоров, Владимир Иванович (род. 1955) — советский и российский учёный-юрист.